Eredivisie (1979/1980) była 24. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Kees Kist, który w barwach klubu AZ '67 Alkmaar zdobył 27 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1980 w Holandii
1979 w Holandii